Fredericks House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fredericks House (Prescott, Arizona), NRHP-ID 78003229
 Fredericks House (Fayson Lakes, New Jersey), NRHP-ID 79003254